Спираль (роман Судзуки) — роман Кодзи Судзуки
 Спираль (роман цикла «Туннели») — роман Родерика Гордона и Брайана Уильямса из цикла «Туннели»
 Спираль (роман Лазарчука) — роман Андрея Лазурчака из серии S.T.A.L.K.E.R.
 Спираль (роман Панджикидзе) — роман-фантасмагория Гурама Панджикидзе.